Lützel steht für:
 Koblenz-Lützel, Stadtteil von Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Lützel (Hilchenbach), Stadtteil von Hilchenbach, Nordrhein-Westfalen
 Lützel (Biebergemünd), Teil des Ortsteils Breitenborn/Lützel von Biebergemünd, Hessen
 Lützel (Bauna), Zufluss der Bauna im Landkreis Kassel, Nordhessen

Lützel bezeichnet in Frankreich und in der Schweiz:
 Lützel (Fluss), Fluss Lützel, frz. Lucelle, in der französisch-schweizerischen Grenzregion
 Kloster Lützel, an diesem Fluss liegendes Kloster Lützel (oder Grosslützel), frz. Lucelle, Département Haut-Rhin, Frankreich
 Zwei auf der ehemaligen Markung dieses Klosters liegende Siedlungen:
 Lucelle (Haut-Rhin), Gemeinde Lucelle, dt. Lützel, Département Haut-Rhin, Frankreich
 Lucelle JU, Ortsteil Lucelle, dt. Lützel, Gemeinde Pleigne, Schweizer Kanton Jura
 Kleinlützel, ebenfalls an der Lützel liegende Gemeinde Kleinlützel, frz. Petit-Lucelle, Schweizer Kanton Solothurn

Lützel ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Heinrich Lützel (1823–1899), deutscher Komponist, Chorleiter, Volksschullehrer und Organist
 Karl Lützel (1859–1929), deutscher Bäckermeister und Reichstagsabgeordneter

Siehe auch:
 Lüssel
 Lützelburg
 Lützlergebirge